James Whelan ist der Name folgender Personen:

* James Whelan (Bischof) (1823–1878), irischer Ordensgeistlicher, Bischof von Nashville
 James Whelan (Radsportler) (* 1996), australischer Radrennfahrer